Posadas peut désigner :

Patronymes 

 Carmen Posadas (née en 1953), écrivaine uruguayenne ;
 Gervasio Antonio de Posadas (1757—1833), homme politique et chef d’État argentin ;
 Juan Posadas (1912—1981), homme politique trotskiste ;
 Juan Jesús Posadas Ocampo (1926—1993), cardinal mexicain.

Toponymes 

 Posadas, localité située dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie, en Espagne ;
 Posadas, capitale argentine de la province de Misiones et chef-lieu du département Capital ;
 Lac Posadas, lac argentin situé au nord-ouest de la province de Santa Cruz, dans le département de Río Chico.

Culture 
 Las Posadas, neuvaine (une prière de dévotion de neuf jours) commémorant le pèlerinage de Joseph et Marie de Nazareth, à Bethléem.